Gmina Biskupiec ist der Name zweier Gemeinden im nördlichen Polen:
 Gmina Biskupiec (Powiat Olsztyński), Stadt-und-Land-Gemeinde
 Gmina Biskupiec (Powiat Nowomiejski), Landgemeinde